Steintorstraße steht für:
 Steintorstraße (Duderstadt), siehe Liste der Baudenkmale in Duderstadt #Steintorstraße
 Steintorstraße (Hannover), im späten Mittelalter in Hannover angelegte Straße
 Steintorstraße (Rosdorf), siehe Liste der Baudenkmale in Rosdorf #Obernjesa
 Steintorstraße (Salzwedel), siehe Liste der Kulturdenkmale in Salzwedel
 Steintorstraße (Schermbeck), siehe Liste der Baudenkmäler in Schermbeck

Siehe auch:
 Am Steintor (Hannover)
 Steintor
 Steintorbrücke
 Steintorplatz